Dawn steht für

 Dawn (Vorname), einen weiblichen Vornamen im englischsprachigen Raum
 Dawn (Band), US-amerikanische Pop-Gruppe
 Dawn (schwedische Band), schwedische Black-/Death-Metal-Band
 Dawn (Album), Musikalbum der band Eloy
 Dawn (Raumsonde), eine Raumsonde
 Dawn (Tageszeitung), Tageszeitung in Pakistan
 P. M. Dawn, US-amerikanische Rap-Gruppe
 Rolls-Royce Dawn, ein Auto von Rolls-Royce
 ein Spülmittel von Procter & Gamble, siehe Fairy
 Dawn Foods, US-amerikanisches Bäckereiunternehmen
 den Asteroiden (1618) Dawn
 Dawn (2014), einen Spielfilm von Romed Wyder

Personen:
 Amber Dawn (* 1974), kanadische Schriftstellerin
 Dolly Dawn (1916–2002), US-amerikanische Sängerin
 Elizabeth Dawn (1939–2017), britische Schauspielerin
 Heather Dawn, US-amerikanische ehemalige Schauspielerin
 Isla Dawn (* 1994), schottische Wrestlerin
 Jeff Dawn, US-amerikanischer Maskenbildner
 Lex van Dawn (* 1988), deutscher Komponist und Musikproduzent
 Marpessa Dawn (1934–2008), US-amerikanische Schauspielerin
 Nataly Dawn (* 1986), US-amerikanische Musikerin und Singer-Songwriterin
 René Dawn-Claude (* 1983), deutscher Synchronsprecher
 Saidur Rahman Dawn (* 1963), bengalischer Leichtathlet
 Sarah Dawn Maxwell (* 1977), kanadische Beachvolleyballspielerin
 Sugar Dawn (* 1931), US-amerikanische Kinderdarstellerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dawn (Missouri)
 Dawn (Ohio)
 Dawn (Texas)

Siehe auch:
 New Dawn